Чађавац се може односити на:

 Чађавац (Брчко), насеље у дистрикту Брчко, БиХ
 Чађавац (Велика Писаница), насеље у општини Велика Писаница, Република Хрватска